Ле́рман (, , ):
 Лерман Абрам Давидович (1922, Київ — 1979, Київ) — радянський футболіст та тренер.
 Лерман Белла Яківна — український видавець, директор видавництва «Астарта», заслужений працівник культури України.
 Лерман Зоя Наумівна (1934—2014) — радянська та українська художниця-живописець та художниця-графік нон-конформістського, андеграундного спрямування. Членкиня Національної спілки художників України (1960).
 Логан Лерман (; * 1992, Беверлі-Гіллз) — американський актор.
 Лерман Ярослав Йосипович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Єврейські прізвища